

Алленпорт — місто в окрузі Вашингтон, штат Пенсільванія
 Алленпорт — переписна місцевість в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія